Nový má více významů:

sídla
 Nový (Městec Králové) – část města Městec Králové v okrese Nymburk
 Nový (Kotovice) – část obce Kotovice v okrese Plzeň-jih

příjmení
 Nový (příjmení)

Související články 
 Nový Dvůr
 Nový Svět
 Nový rybník
 Nový život (rozcestník)
 Nový rok (rozcestník)
 Nový hrad
 Nový potok
 Nový hrádek
 Nový most
 Seznam článků s názvem začínajícím na: „Nový“, „Nová“, „Nové“

Rozcestníky - místopisné jméno